Karol Sycylijski (książę Kalabrii), ur. 1938
 Karol Sycylijski (książę Castro), ur. 1963

Zobacz też